Op de 54e vrouweneditie van het Australian Open in 1979 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 december 1979 tot en met 2 januari 1980.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Betsy Nagelsen en Renáta Tomanová had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Tomanová speelde samen met de Zweedse Mimmi Wikstedt – zij waren als tweede geplaatst, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Barbara Jordan en Kym Ruddell, bleef steken in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Judy Chaloner (Nieuw-Zeeland) en Dianne Evers (Australië) won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Leanne Harrison en Marcella Mesker in drie sets. Voor beiden was het de enige grandslamtitel. Na deze finale vond niet de gebruikelijke ceremonie plaats, omdat de wedstrijd op een buitenbaan was geplaatst en er een mannenpartij gaande was op de hoofdbaan. Pas veertig jaar later konden zij de trofee voor het eerst samen dragen.

De Belgische Michèle Gurdal en Nerida Gregory uit Australië strandden in de eerste ronde.

Finaliste Marcella Mesker was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1979